Güell est un patronyme espagnol d'origine catalane, porté notamment par :
 Tomás Soley Güell (1875-1943), économiste et historien costaricain.
 Eusebi Güell (1846-1918), industriel catalan, connu comme mécène d'Antoni Gaudí;
 Isabel Güell i López (1872-1956), sa fille, compositrice et musicienne catalane ;
 Maria Lluïsa Güell López (1873-1933), peintre catalane.

 Güell, une rivière du Gironès, en Catalogne.

Voir aussi 
Lieux nommé en l'honneur d'Eusebi Güell
 Parc Güell, à Barcelone
 Palais Güell, à Barcelone
 Pavillon Güell, à Barcelone
 Crypte de la Colonie Güell, à  Santa Coloma de Cervelló
 Cellier Güell, à Garraf

Patronyme catalan